Кубок французької ліги з футболу 2010–2011 — 17-й розіграш Кубка ліги у Франції. Вдруге поспіль переможцем став Марсель.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 липня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня 2010

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2010

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2010

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2010

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 2010

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок французької ліги на soccerway 

2010–2011
Франція
Франція
2010 у французькому спорті
2011 у французькому спорті